Nische (von fr.: niche) steht für:
 Nische im Rahmen des Bauwesens
 Marktnische im Rahmen der Wirtschaftswissenschaft
 Nischenkultur im Rahmen der Subkulturforschung
 Kino Nische, ein Sofakino im Kulturzentrum Gaswerk in Winterthur

Biologie:
 Ökologische Nische
 Stammzellnische

Siehe auch:

 Niesche